Баньоло может означать:

 Баньоло-дель-Саленто — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Лечче
 Баньоло-ди-По — коммуна в Италии, располагается в провинции Ровиго области Венеция
 Баньоло-ин-Пьяно — коммуна в Италии, в провинции Реджо-нель-Эмилия области Эмилия-Романья
 Баньоло-Кремаско — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Кремона
 Баньоло-Мелла — город и коммуна в Италии, в провинции Брешиа области Ломбардия
 Баньоло-Пьемонте — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео
 Баньоло-Сан-Вито — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Мантуя

См. также 

 Баньоли